Осте:

 Осте — остров в Чили.
 Осте — река в Германии.

См. также 
 Немези Маркес-и-Осте